Якова:
Топоним
 Якова — село, относится к Коминтерновскому району Одесской области Украины.
 Якова Рассоха — река в России, протекает в Республике Коми.
Фамилия
 Якова, Виолета (1923—1944) — болгарская деятельница антифашистского Движения Сопротивления, член Боевых групп БКП.
 Якова, Коле (1916—2002) — албанский драматург, поэт и сценарист.
 Якова, Пренк (1917—1969) — албанский музыкант, композитор, музыкальный педагог. Народный артист Албании.